Бро́на или Бро́нё (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Радибор района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Соседние населённые пункты: на севере — деревня Лютобч, на востоке — деревня Хвачицы, на юго-западе — деревня Кёлльн, на западе — деревня Милкецы и на северо-западе — административный центр общины Радибор.

История 
Впервые упоминается в 1290 году под наименованием Nicolaus de Bronowe.

С 1936 года входит в современную коммуну Радибор.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Серболужицкие исторические наименования
 Bron, 1712
 Bronje, 1800
 Broń, 1835
 Bronjo, 1886

 Немецкие исторические наименования
 Nicolaus de Bronowe, 1290
 Bron, 1414
 Brohn, Brone, 1517
 Bronaw, 1519
 Brone, 1522
 Brun, 1540
 Bronau, 1658
 Brana, Brona, 1791
 Brahne, 1866
 Brohna, 1908

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году проживало 114 человек (из них — 111 серболужичан (97 %)).

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Betkreuz, 1786 год (№ 09253196)
 Betkreuz, 1888 год, около д. 17 (№ 09253194)
 Betkreuz, 1828 год (№ 09253195)
 Wegestein, первая половина XIX века (№ 09253197)

Известные жители и уроженцы 
 Ян Мешканк (1905—1972) — лужицкий писатель, педагог и общественный деятель

Примечания

Литература 
 Brohna/Bronjo und Camina/Kamjenej mit Grünbusch/Radworski Haj. W: Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 221—223.
 M. Kral: Stawizniske powěsće z našich serbskich wsow [=Serbska ludowa knihownja, čo. 44]. Budyšin, 1937, str. 136—145.

Ссылки 
 Brohna/ Bronjo, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Радибор
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области